Непобеди́мая держа́ва - Спартакиада боевых искусств, проводится ежегодно с 2007 года в Самарской области г. Тольятти. Спартакиада входит в тройку самых массовых детско-юношеских соревнований в области единоборств, наряду с Юношескими играми в Анапе и Олимпиадой единоборств в Санкт-Петербурге. Организатор мероприятия – НП «Совет Спортивных Федераций» (исполнительный директор - Смирнов Алексей Владимирович), который ежегодно проводит его при поддержке Российского союза боевых искусств (РСБИ), ведущих спортивных федераций Поволжья, Министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области.

Хронология Спартакиады

2007 год 

"Непобедимая Держава" имеет статус городского мероприятия. Участие в ней принимали 750 человек, которые соревнуются в 12 видах спорта . Соревнования завершились в УСК «Олимп»  большой программой закрытия, в которой приняли участие 16 федераций. 8 из них в показательных  выступлениях,  8 в показательных выступлениях и церемонии награждения.

2008 год 

«Непобедимая Держава» проходит в г. Тольятти в ноябре, в формате фестиваля единоборств. Проводится множество соревнований и спортивных семинаров, аттестаций и мастер-классов. Фестиваль собирает большое количество участников первенств, чемпионатов, стажировок. В нем принимают участие 40 некоммерческих организаций и около 20 тыс. зрителей.  5 декабря проходит центральное мероприятие фестиваля единоборств - шоу-программа в УСК «Олимп». Участие в финальном действе принимают представители 24 спортивных клубов и федераций, специальными гостями становятся 14 монахов из легендарного монастыря Шаолинь.  
Фильм о мероприятии транслировался на телеканале Боец.

2009 год 

В 2009 году "Непобедимая Держава" стала визитной карточкой Самарской области. Само событие впечатлило огромным количеством участников,  Спартакиада собирает в ДС «Волгарь» г. Тольятти более двух тысяч спортсменов из 15 городов России.. В программе соревнований были представлены многочисленные виды боевых единоборств, начиная с бокса, самбо, дзюдо, каратэ, рукопашного боя и заканчивая армре́слингом, фехтова́нием на шпагах и интеллектуальной игрой го. Ведущий Спартакиады - Владимир Турчинский . Специальные гости:Николай Валуев, Карина Азнавурян и Алик Гульханов  др.
Фильм о мероприятии транслировался на телеканале «Боец».

2010 год 

В ноябре в спорткомплексе «Акробат» состоялся 4-ый открытый фестиваль единоборств «Непобедимая держава». В этом году у мероприятия появляется новое направление – экстремальные виды спорта. Роль ведущего исполняет трехкратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, девятикратный рекордсмен России, президент федерации суперэкстрима России Александр Муромский.

2011 год 

В ноябре Спартакиада проходит в тольяттинском УСК «Олимп» с участием почти двух тысяч спортсменов-единоборцев со всей России. Большую часть участников Спартакиады составили каратисты – их турниры проходили в четырёх версиях. Некоторые из спортсменов успевают завоевать медали в разных стилях. Организованно прошли турниры по дзюдо, спортивному ушу́, рукопашному бою и интеллектуальной восточной игре го. В заключительный день, 19 ноября, в УСК «Олимп» прошли два мастер-класса: искусство капоэйра продемонстрировал Джо́зеф Ви́льямсон, а затем полуторачасовой урок преподал для будущих мастеров смешанных единоборств Олег Тактаров. мастер-класс по каратэ WKF чемпиона Рафаэля Агаева,  мастер класс известного советского и российского  мастера каратэ стиля Кёкусинкай, обладателя  7 дана IFK, одного из первых инициаторов развития карате в СССР и России Александра Ивановича Танюшкина.
Также прошли выступления Самарских областных федераций по: каратэ фудокан, айкидо айкикай и ушу. Участниками шоу-программы стали знаменитости: Веллу, Вильямсон, двукратный чемпион Европы по ушу Николай Юртаев, рекордсмены Книги Гиннеса Александр Муромский, Максим Баруздин и Иван Чугунный, звезда мирового каратэ Рафаэль Агаев. В конце представления зрители увидели три шоу – экстремальное силовое шоу «Русские богатыри», ударное шоу «Горячие барабаны» и лазерное шоу, посвященное Спартакиаде «Непобедимая держава».
Фильм о мероприятии транслировался на телеканале «Спорт» холдинга ГТРК.

2012 год 

Участниками Спартакиады боевых искусств "Непобедимая держава-2012", становятся около трех тысяч спортсменов. Соревнования в 20-ти видах единоборств проходят  в ноябре в крупнейшем спортсооружении Самарской области – универсальном спортивном комплексе "Олимп". Мастер-класс для спортсменов проводит Харитонов, Сергей Валерьевич, двукратный чемпион мира по универсальному бою и по вольному бою, призер чемпионата Евразии по боевому самбо.

На церемонии закрытия выступают мастера айкидо айкикай и до-джитсу, олимпийского тхэквондо́, каратэ фудокан и шотокан, спортивного фехтования, а также мастерам хореографии, барабанному шоу.  «Гвоздь» программы - выступление мастера Брейк-данса Рэйзи Гогония, победителя Минуты славы в Великобритании. В Тольятти он демонстрирует принесший ему мировую известность танец "Матрица".

В завершении Спартакиады проходят также финальные гала-поединки в десяти самых зрелищных видах единоборств. VI Спартакиада «Непобедимая Держава» производит громкий общественный резонанс и получает широкое освещение.

Почетные гости мероприятия - глава дирекции спортивных программ ВГТРК Россия Дмитрий Анисимов, руководители корпорации Mail.Ru Group. Соведущими праздника выступают лучший ринг-анонсер России Александр Загорский и телеведущий канала Россия-2, спортсмен Сергей Бадюк.

Фильм о мероприятии транслировался на телеканале «Спорт» холдинга ГТРК.

2013 год

Спартакиада боевых искусств «Непобедимая держава»собирает на своей площадке более 4500 участников из 18 регионов,48 городов страны. первые проходит «Марафон-аэробика», организованный совместно с Тольяттинским государственным университетом.

В рамках церемонии открытия председатель правления военно-спортивного союза М.Т. Калашникова, генерал-лейтенант Евгений Юрьев вручил каждому из соорганизаторов орден Калашникова — награду, которая является формой поощрения за высокие достижения в деятельности по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи России, за широкую благотворительную деятельность, способствующую всестороннему положительному развитию молодого поколения.

После проходит парад-презентация клубов и федераций, участвующих в Спартакиаде.

Грандиозным событием церемонии закрытия Спартакиады становится установление рекорда Гиннеса. В присутствии официального судьи из Лондона, выдающийся российский силач Александр Муромский установил новый мировой рекорд  -  за три минуты порвал за спиной 11 тысячестраничных телефонных справочников..

Программу продолжает шоу силового экстрима от «Русских богатырей». Подарком для всех зрителей становится выступление знаменитого санкт-петербургского театра-цирка «Кракатук».

Фильм о мероприятии транслировался на телеканале «Спорт» холдинга ГТРК.

2014 год 
На  Спартакиаду «Непобедимая Держава-2014» приезжают 6500 спортсменов. Они выступают   в 32-х видах соревновательной программы.  Разыгрывается 700 комплектов медалей.

В рамках Спартакиады проходят шоу силового экстрима, ведущим которого становится известный шоумен, телеведущий Сергей Бадюк, и турнир по армрестлингу с участием "украинского Халка", абсолютного победителя Кубка мира среди профессионалов “Nemiroff World Cup” Дениса Цыпленкова.На церемонии открытия выступают братья Кирилл и Данила Калуцких - легендарные российские акробаты, многократные рекордсмены Книги рекордов Гиннеса, победители Международной «Минуты славы», артисты цирка DuSoleil.  В холле УСК «Олимп» разворачивается выставка уникального художника славяниста Всеволода Иванова. Автор – в числе специальных гостей Спартакиады.

Фильм о мероприятии транслировался на телеканале «Спорт» холдинга ГТРК.

2015 год 
«Непобедимая Держава - 2015» проходит под девизом  "Турнир мастеров". В соревнованиях по 28 видам спортивных дисциплин принимают участие 5680 спортсменов. Во время церемонии открытия на площадку спорткомплекса «Олимп»  выезжает главный байкер страны – лидер Всероссийского мотоклуба Ночные Волки  Александр "Хирург" Залдостанов . Также он принимал участие в пресс-конференции и общался с юными спортсменами. 
Впервые в рамках «Непобедимой Державы» проходит Турнир по мотобиатлону. На церемонии закрытия зрители увидели «Шоу мастеров» - показательные выступления и практические советы от именитых учителей, развивающих в нашей стране школу различных направлений каратэ: Александра Танюшкина, президента-основателя Федерации Кекусинкай России (7 дан), Ильи Йорга , мастера боевых искусств из Сербии, основателя стиля каратэ Фудокан (10 дан), Николая Смирнова, Президента Международной конфедерации боевых искусств, президента международного колледжа единоборств «АЙМАК», президента Федерации каратэ Санкт-Петербурга (9 дан). Также проходили зрелищные  выступления представителей российской Федерации трикинга, паркура и экстремальных боевых искусств .

Специальным гостем Спартакиады стал известный художник славянист Всеволод Иванов, открывший в холле УСК «Олимп» выставку своих работ.

Фильм о мероприятии транслировался на телеканале «Спорт», «Матч».

2016 год 
Юбилейный год. X Спартакиада боевых искусств становится знаковой вехой в истории «Непобедимой Державы».  Команда организаторов принимает поздравления и подводит итоги работы. В холле УСК «Олимп» открывается фотовыставка, наглядно демонстрирующая развитие Спартакиады за 10 лет. «Непобедимая Держава» входит в Единый календарный план российских спортивных мероприятий. Многие чемпионаты, проводимые на площадке «Непобедимой Державы» носят статус международных, среди спортсменов – представители стран СНГ и Европы. В Спартакиаде принимают участие 5 857 спортсменов из 20 регионов РФ, в том числе 2 836 участников в спортивных видах единоборств и 3021 спортсмен в фестивальных видах .   В качестве подарка к юбилею «Непобедимой Державы» организаторы дарят городу великолепное «Шоу света и тьмы» от финалиста международного конкурса «Британия ищет таланты» и российской «Минуты славы» - танцевальной группы «Юди». Оно проходит в день официального закрытия Спартакиады и вызывает восторг у зрителей .

Фильм о мероприятии транслировался на телеканале «Спорт», «Матч».

2017 год 
Спартакиада «Непобедимая Держава» получает грант из Фонда президентских грантов. 2017 год становится рекордным. Зафиксировано наибольшее количество соревновательных дней – 10. И наибольшее количество участников – 6 659 человек. Они представляют 30 регионов России, а также республики Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Украину (Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику), Францию и Сербию. Также установлен рекорд в «Марафоне-аэробике» - за призы борются 1800 любителей фитнеса . Соревнования проходили по 36 спортивным дисциплинам  - аккредитованным и фестивальным. Впервые в рамках «Непобедимой Державы» проводятся всероссийский турнир по всестилевому каратэ и турнир по комбат-самообороне. А также реализуется социальный проект для многодетных и малоимущих семей «Спортивная осень детям». Спартакиаду «Непобедимая Держава» в УСК «Олимп» посещают участники и организаторы профессионального турнира по смешанным единоборствам  Fight Nights Global . И проводят на ее площадке традиционную процедуру взвешивания участников турнира. В рамках 11-й СБИ «Непобедимая Держава» открываются сразу два бойцовских клуба – «Кинг Ринг» Юлии Куценко и «Арсенал Файтинг» Арсена Джалилова . Во время церемонии закрытия помимо традиционного будо-шоу проходят бои «Волжского Кубка» по всестилевому каратэ между сборными Самарской и Ульяновской областей. Главный приз достается бойцам 63-го региона .

Фильм о мероприятии транслировался на телеканале Матч.Наш спорт».

Концепция Спартакиады 

Цель спартакиады – сильная Россия, и этот девиз противоположен всем кризисным процессам и депрессивным настроениям. Это отвечает интересам страны, общества, внутренней политики. Спартакиада «Непобедимая Держава» - достойный ответ спортивной общественности вызовам нового времени.

Задачи проведения 

 использование единоборств как современной базы формирования здорового образа жизни и интереса к другим видам культур в современном глобальном мире;
 объединение интересов организационных и управляющих структур в сфере развития единоборств, массового спорта и дополнительного образования;
 демонстрация результатов системы спортивных единоборств и оздоровительных методик, обмен опытом на уровне стран СНГ и Евразии.

Основные предпосылки 

 Тольятти и Самарская область являются центром развития и экспертного обсуждения вопросов развития единоборств в течение уже 15 лет.
 ОСОО «Российский Союз Боевых Искусств» - федеральная структура системного развития единоборств, с которой у Оргкомитета Фестиваля тесные партнерские и эффективные управленческие взаимоотношения; также успешно развивается сотрудничество с Олимпиадой боевых искусств «Восток-Запад» (Санкт-Петербург).
 Опыт организации фестивалей единоборств включен в рамках программы «Социальная хартия» в «Сборник социальных практик-2009» Российского союза промышленников и предпринимателей наряду с программами поддержки спорта ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «РЖД», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Банк ВТБ».
 В почетный состав Оргкомитета Спартакиады приглашены депутаты, руководители фондов, спортсмены-победители мира и Европы, президенты Всероссийских федераций единоборств.

Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава-2012» нацелена на серьёзное повышение заинтересованности спортивной общественности, руководителей регионального уровня и профессионального сообщества в развитии культурно-массового спорта (приоритет – детский спорт). Условия открытого участия предполагают не только личное, профессиональное, моральное или благотворительное участие в развитии, но и партнерство спортивной общественности России, Европы и Азии с организациями в формате живого общения, патриотичной и системной культуры детского спорта.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Совет Спортивных Федераций 

Спортивные соревнования в Тольятти
Боевые искусства России
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2007 года